Tauscher ist der Familienname folgender Personen:

 August Michael Tauscher (1771–1841), deutscher Philosoph, Theologe und Insektenkundler
 Dieter Tauscher (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Ellen Tauscher (1951–2019), US-amerikanische Politikerin
 Hansjörg Tauscher (* 1967), deutscher Skirennläufer
 Harald Tauscher (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Hildegard Tauscher (1898–1971), deutsche Rhythmikerin
 Johann Tauscher (1909–1979), österreichischer Feldhandballspieler
 Karl Tauscher (1819–1890), Mitbegründer des Blasewitzer Waldparks
 Leonhard Tauscher (1840–1914), sozialdemokratischer Politiker
 Maria Tauscher (1855–1938), Ordensgründerin, Jungfrau und Selige der katholischen Kirche
 Mark Tauscher (* 1977), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ute Tauscher (* 1962), deutsche Sängerin, siehe Ute & Jean 

Für den Geraer Tauscher siehe Regiogeld